Maraña puede referirse a:

 Maraña, municipio español en la provincia de León.
 El nombre común de la planta Quercus coccifera.